Jamie Neushul (1995-), joueuse de water-polo américaine.
 Kiley Neushul (1993-), joueuse de water-polo américaine.